Lerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lerbach (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Heidkamp von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lerbach (Osterode am Harz), Ortsteil von Osterode am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Gewässer:
 Lerbach (Söse), rechter Quellfluss der Söse bis Osterode am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Lerbach (Strunde), linker Zufluss der Strunde in Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gebäude:
 Haus Lerbach, Ortsteil im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen; ehemaliger Rittersitz, heute unter dem Namen Schloss Lerbach Grandhotel und Restaurant mit Sterneküche

Siehe auch:
 Leerbach
 Lehrbach